Эндьюранс (кратер)
 Экспедиционное судно «Эндьюранс»